Вольтер (; ; ) — фамилия; также может означать:

Фамилии 
 Вольтер (1694—1778) — французский философ-просветитель.
 Вольтер, играющий в шахматы с отцом Адамом
 Вольтер — станция Парижского метрополитена.
  — бульвар в Париже.
 Вольтер, Алексей Александрович (1889—?) — художник. Один из основателей Ассоциации художников революционной России (АХРР). Первый председатель Московского Союза советских художников.
 Вольтер, Вальдемар (1908—1947) — штурмбаннфюрер СС, главный врач концлагеря Маутхаузен.
 Вольтер, Вилли (1907—1969) — немецкий юрист, гауптштурмфюрер СС, командир айнзацкоманды 15, входившей в состав айнзацгруппы E в Хорватии.
 Вольтер, Герхард Андреевич (1924—1998) — российский немец, автор книги «Зона полного покоя» о судьбе немцев на территории СССР.
 Вольтер, Жаклин (1948—2008) — известная мексиканская актриса, певица, модница и фотомодель.
 Вольтер, Мишель (род. 1962) — люксембургский государственный и политический деятель.
 Вольтер, Самуил Волькович (Владимирович; 1898—1941) — советский учёный-медик, гигиенист и патофизиолог.
 Вольтер, Филип (1959—2005) — бельгийский актёр.
 Вольтер, Хорст (род. 1942) — немецкий футболист.
 Вольтер, Шарлотта (1833—1897) — австрийская актриса.
 Вольтер, Эдуард Александрович (1856—1940) — российский и литовский лингвист, этнограф, фольклорист, археолог.

Топонимы 
 Ферне-Вольтер — город во Франции.
 Вольтер — город в Северной Дакоте (США).

Музыканты/группы 
 Cabaret Voltaire — британская группа.
 Voltaire — американский музыкант кубинского происхождения.
 Voltaire — немецкая рок-группа из Бонна.

Другое 
 Вольтер — французский броненосец, 1909 год.
 Voltaire Network — международная некоммерческая правозащитная организация.
 Voltaire Ltd — компания производитель сетевых коммутаторов, приобретена в 2011 году компанией Mellanox.
 Cabaret Voltaire — кафе в Цюрихе, место встречи прародителей дадаизма.
 Voltaire — фильм 1933 года.

См. также 

 
 
 
 
 Walther